Генрих Август Александр Вильгельм фон Вертер ( 7 августа 1772, Кёнигсберг — 7 декабря 1859, Берлин) — прусский дипломат, министр иностранных дел Пруссии в 1837—1841 годах.

Биография 
Генрих Вильгельм фон Вертер — сын генерал-лейтенанта Филиппа Августа Вильгельма фон Вертера (1729—1802) и его второй супруги Софии Альбертины Елизаветы фон Корфф (1744—1795). В 1787 году Генрих Вильгельм также поступил на службу в прусскую армию. Отец умер в 1802 году, Вертер в звании ротмистра драгунского полка отца принял участие в походе 1807 года. После заключения Тильзитского мира в связи с сокращением войск Вертер уволился в звании капитана и стал камергером Фридриха III.

В 1810 году Вертер поступил на дипломатическую службу. В 1809—1813 годах являлся министр-резидентом Пруссии в Константинополе. Затем в 1814 году был направлен послом Пруссии в Испании, а в 1821 году послом и уполномоченным министром — в Лондон. Вертер внёс значительный вклад в переговорах по заключению первого прусско-английского соглашения о судоходстве 1823 года. Впоследствии в 1824—1837 годах Вертер служил послом Пруссии в Париже. В период перед Июльской революцией усилия Вертер были направлены на поддержание баланса сил в мире.

В 1831 году Вертер отказался от предложенного ему портфеля министра иностранных дел Пруссии, но затем занимал этот пост в 1837—1841 годах. На этой должности он испытывал проблемы с тем, чтобы утвердиться во внутренней политике, но ему удалось сохранить хорошие отношения с Францией. Вертер продвигал проект строительства железной дороги между Кёльном и Антверпеном. В восточном кризисе Вертер противостоял давлению России, которая настаивала на военном вмешательстве Пруссии, и считал, что вина за развязанную войну в силу военного отставания Австрии будет возложена на Пруссию. После отставки Вертер в статусе министра возглавлял невшательский департамент. Состоял в Государственном совете Пруссии вплоть до его роспуска.

18 сентября 1797 года Генрих Вильгельм фон Вертер женился на графине Жозефине фон Сандицель (1777—1853). У супругов родился сын Карл (1809—1894), также ставший дипломатом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография

Участники Наполеоновских и Революционных войн
Министры иностранных дел Пруссии
Послы Пруссии во Франции